Jensen (automerk)
Ongelijkheid van Jensen, een stelling uit de kansrekening genoemd naar de Deen Johan Jensen
JENSEN!, een televisieprogramma
Jensen-group

Personen met de achternaam Jensen
Alan Bak Jensen, Deens voetballer
Claus Jensen, Deens voetballer
Bjørg Eva Jensen, Noors schaatsster
Daniel Jensen, Deens voetballer
David Jensen, Deens voetballer
Frank Dane, Nederlands radio-dj. Dane is een pseudoniem
Georg Jensen, Deense zilversmid
Hans Jensen, Duits kernfysicus
Jens Fink-Jensen, Deense schrijver, dichter, fotograaf en componist
Johannes Vilhelm Jensen (1873-1950), Noors schrijver, winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 1944
Mike Jensen, Deens voetballer
Niclas Jensen, Deens voetballer
Roald Jensen, Noors voetballer
Robert Jensen, Nederlandse radio-dj en televisiepresentator
Stine Jensen, Nederlands filosoof en publicist
Viggo Jensen, Deens voetballer en voetbaltrainer